Alpen Cup w skokach narciarskich 2012/2013 rozpoczął się 31 sierpnia 2012 w Einsiedeln, a zakończył się 3 marca 2013 w Chaux-Neuve. Cykl składał się z 12 konkursów. Zawody rozgrywane były w Szwajcarii, Niemczech, Słowenii, Francji i Austrii.

Tytuł zdobył słoweński skoczek Cene Prevc.

Zawody zaplanowane na 12–13 stycznia w Kranju zostały przeniesione do Planicy, natomiast zawody, które miały odbyć się w dniach 2–3 lutego w Schonach zostały przeniesione do Kranj. 2 lutego nie udało się jednak rozegrać pierwszego zaplanowanego konkursu. Dzień później odbyły się dwa konkursy, oba ograniczone do jednej serii.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki zawodów cyklu Alpen Cup w sezonie 2012/13

Sezon 2012/2013 w skokach narciarskich
2012 w Europie
2013 w Europie
2013